

Patronyme 
Personnalités de la famille Crouan :
 Denis Crouan ( - ), négociant et armateur français ;
 Fernand Crouan ( - ), banquier privé français ;
 Hippolyte-Marie Crouan ( - ), botaniste et mycologue français ;
 Jean Crouan ( - ), homme politique français ;
 Pierre-Louis Crouan ( - ), botaniste français ;

Autre 
 Société des Automobiles Crouan, entreprise française de construction automobile.

Homonymie de patronyme